Lehmer puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Emma Markovna Lehmer, matemática rusa nacionalizada estadounidense; o
  Test de Lucas-Lehmer.